Эзау (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Эзау, Вальтер (1913-1944) — немецкий лётчик-ас.
 Эзау, Кэтрин (1898-1997) — немецкий и американский ботаник.